Le château Trottevieille, est un domaine viticole de 10 ha situé à Saint-Émilion en Gironde. En AOC Saint-Émilion, il est classé Premier grand cru classé B dans les derniers classements des vins de Saint-Émilion de 2006.

Histoire du domaine 
Acquisition de Marcel Borie après la Seconde Guerre mondiale, il fait toujours partie de la famille Borie. Émile Casteja, époux d'une fille Borie est aujourd'hui propriétaire du Domaine.

Le terroir 
Le sol est calcaire sur le plateau de Saint-Émilion à l'est de la ville, faisant sa spécificité dans l'appellation.

Le vin 
L'encépagement est constitué à 50 % de merlot, à 45 % cabernet franc et à 5 % de cabernet-sauvignon.

Millésimes 
Grands millésimes :

Articles connexes 
 Vignoble de Saint-Émilion

Lien externe 

Trottevieille